Баламбанган (, ):

 Баламбанган (государство) — историческое государство на острове Ява
 Баламбанган (заповедник) — биосферный заповедник в Индонезии, провинция Восточная Ява
 Баламбанган (Индонезия) — остров в Индонезии, провинция Восточный Калимантан
 Баламбанган (Малайзия) — остров в Малайзии, губернаторство Сабах